Közönséges vízicickány
 Miller-vízicickány